Als Südwestbahn werden oder wurden bezeichnet:

 Niederösterreichische Südwestbahnen
 Russische Südwestbahnen 

Siehe auch:

 Südbahn
 Westbahn